

Geografia
 Rodrigues – isola appartenente alla Repubblica di Mauritius
 Tripla giunzione di Rodrigues – tripla giunzione geologica situata nella regione meridionale dell’Oceano Indiano
 Vicariato apostolico di Rodrigues – sede della Chiesa cattolica a Mauritius immediatamente soggetta alla Santa Sede
 Amélia Rodrigues – comune del Brasile nello Stato di Bahia
 Alto do Rodrigues – comune del Brasile nello Stato del Rio Grande do Norte
 Cândido Rodrigues – comune del Brasile nello Stato di San Paolo
 Lago dos Rodrigues – comune del Brasile nello Stato del Maranhão
 Nina Rodrigues – comune del Brasile nello Stato del Maranhão

Persone
 Alexandre Rodrigues da Silva noto come Alexandre Pato (1989) – calciatore brasiliano
 Alfredo Rodrigues da Motta (1921 – ...) – cestista brasiliano
 Alfredo Rodrigues Gaspar (1865-1939) – politico portoghese
 Afonso Rodrigues da Silva (1974) – ex cestista angolano
 Allan Rodrigues de Souza noto come Allan (1997) – calciatore brasiliano
 Allef de Andrade Rodrigues (1994) – calciatore brasiliano
 Alex Tenorio Rodrigues de Lima noto come Alex Lima (1988) – calciatore brasiliano
 Amália Rodrigues (1920-1999) – cantante e attrice portoghese
 Ana Rodrigues (1994) – nuotatrice portoghese
 Anderson Rodrigues (1974) – allenatore di pallavolo ed ex pallavolista brasiliano
 Antônio Rodrigues Filho detto Neca (1950) – ex calciatore brasiliano
 Antônio Josenildo Rodrigues de Oliveira detto Rodrigues (1997) – calciatore brasiliano
 Armindo Rodrigues Mendes Furtado detto Brito (1987) – calciatore capoverdiano
 Augusto Marques Rodrigues Amaro (1911 – ...) – calciatore portoghese
 Axel Rodrigues de Arruda detto Axel (1970) – ex calciatore brasiliano
 Bernardo Rodrigues Tomás Sousa noto come Bernardo Sousa (1987) – pilota di rally portoghese
 Breno Vinicius Rodrigues Borges noto come Breno (1989) – calciatore brasiliano
 Bruno Manuel Rodrigues Silva noto come Bruno China (1982) – ex calciatore portoghese
 Carlos Rodrigues (1908 – ...) – calciatore portoghese
 Carlos Rodrigues Corrêa (1980) – calciatore brasiliano
 Carlos Alexandre Rodrigues do Nascimento noto come Olivinha (1983) – cestista brasiliano
 Carlos Augusto Rodrigues detto Carlinhos Paulista (1974) – ex calciatore brasiliano
 Carlos dos Santos Rodrigues detto Carlos Ponck (1995) – calciatore capoverdiano
 Carlos Henrique Rodrigues do Nascimento detto Oliva (1974) – ex cestista brasiliano
 Carlos Luís Rodrigues do Couto noto come Carlos Couto (1930) – ex schermidore brasiliano
 Carlos Manuel Rodrigues de Freitas noto come Carlos Freitas (1950) – dirigente sportivo portoghese
 César Aparecido Rodrigues noto come César (1974) –  allenatore di calcio, ex calciatore e giocatore di beach soccer brasiliano
 Cláudio Rodrigues Gomes detto Guga (1998) – calciatore brasiliano
 Cláudio Rodrigues Vinícius Cerdeira (1954) – ex arbitro di calcio brasiliano
 Cristiano dos Santos Rodrigues noto come Cristiano (1981) – calciatore brasiliano
 Danielle Rodrigues Lins (1985) – pallavolista brasiliana
 Diogo Alexis Rodrigues Coelho noto come Diogo Coelho (1993) – calciatore portoghese
 Diego Jara Rodrigues detto Diego (1995) – calciatore brasiliano
 Diego Rigonato Rodrigues (1988) – calciatore brasiliano
 Diogo Mateus de Almeida Rodrigues Maciel detto Diogo Mateus (1993) – calciatore brasiliano
 Dorval Rodrigues detto Dorval (1935-2021) – calciatore brasiliano
 Edson Rodrigues detto Garça (1967) – ex calciatore brasiliano
 Eduardo Pereira Rodrigues detto Dudu (1992) – calciatore brasiliano
 Élton Rodrigues Brandão detto Élton (1985) – calciatore brasiliano
 Ênio Rodrigues (1930-2001) – calciatore brasiliano
 Eric dos Santos Rodrigues detto Ramires (2000) – calciatore brasiliano
 Ernando Rodrigues Lopes noto come Ernando (1988) – calciatore brasiliano
 Estêvão Rodrigues de Castro (1559-1638) –  medico, filosofo e scienziato portoghese
 Evanildo Rodrigues (1988) – calciatore brasiliano
 Fábio Aurélio Rodrigues noto come Fábio Aurélio (1979) – ex calciatore brasiliano
 Fabiano Lima Rodrigues detto Fabiano (1979) – ex calciatore brasiliano
 Faduley Rodrigues Sousa Baía noto come Faduley (1992) – calciatore saotomense
 Felipe Augusto Rodrigues Pires noto come Felipe Pires (1995) – calciatore brasiliano
 Flávio Rodrigues da Costa detto Flávio Costa (1906-1999) – calciatore e allenatore di calcio brasiliano
 Fernando Damián Rodrigues Tissone (1986) – calciatore argentino
 Francisco Rodrigues detto Rodrigues Tatu (1925-1988) – calciatore brasiliano
 Francisco Rodrigues (1914 – ...) – calciatore portoghese
 Francisco Daniel Simões Rodrigues detto Kiko (1997) – calciatore portoghese
 Francisco de Paula Rodrigues Alves (1848-1919) –  avvocato e uomo politico brasiliano
 Francisco José Rodrigues da Costa detto Costinha (1974) – allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore portoghese
 Francisco Luís Palmeiro Rodrigues (1932-2017) – calciatore portoghese
 Fransérgio Rodrigues Barbosa detto Fransérgio (1990) – calciatore brasiliano
 Frederico Rodrigues de Paula Santos detto Fred (1993) – calciatore brasiliano
 Gabriel Rodrigues de Moura (1988) – calciatore brasiliano
 Wenderson Rodrigues do Nascimento Galeno noto come Galeno (1997) – calciatore brasiliano
 Garry Mendes Rodrigues (1990) – calciatore capoverdiano
 Gelson Rodrigues de Souza noto come Gelson (1982) – ex calciatore brasiliano
 Gerson Rodrigues (1995) – calciatore portoghese naturalizzato lussemburghese
 Gonçalo Rodrigues detto Guga (1997) – calciatore portoghese
 Guilherme Rodrigues Moreira noto come Moreira (1987) – calciatore brasiliano
 Haroldo Rodrigues Magalhães Castro detto Haroldo (1931-2010) – calciatore brasiliano
 Harry Bauer Rodrigues in arte Baauer (1989) – disc jockey e produttore discografico statunitense
 Heitor Rodrigues da Fonseca (2000) – calciatore brasiliano
 Hélder Rodrigues (1978) – pilota motociclistico portoghese
 Hermes Rodrigues da Fonseca (1855-1923) – militare e politico brasiliano conservatore
 Hudson Rodrigues dos Santos (1988) – calciatore brasiliano
 Hugo Eduardo de León Rodríguez noto come Hugo de León (1958) – allenatore di calcio ed ex calciatore uruguaiano
 Ivo Rodrigues (1995) – calciatore portoghese
 Jair Rodrigues (1939-2014) – cantante e compositore brasiliano
 Jason Rodrigues Corrêa detto Jason (1959) – ex calciatore brasiliano
 Jordan Rodrigues (1992) – cantante, ballerino e attore australiano
 Jorge Rodrigues (1982) – ex calciatore portoghese
 Jádson Rodrigues da Silva noto come Jádson (1983) – calciatore brasiliano
 Jair Rodrigues Júnior (1994) – calciatore brasiliano
 Jéferson Rodrigues Gonçalves noto come Jéferson (1984) – ex calciatore brasiliano
 João Diogo Alves Rodrigues detto Kikas (1998) – calciatore portoghese
 João Rodrigues detto Amato Lusitano (1511-1568) – medico e botanico portoghese
 João Rodrigues (1990) – hockeista su pista portoghese
 José de Rodrigues Martins (... – ...) – calciatore brasiliano
 João Pedro Rodrigues (1966) – regista portoghese
 Joaquim Rodrigues Ferreira (1898-1945) – calciatore portoghese
 Joaquim Arsénio Rodrigues Jardim detto Seninho (1949) – ex calciatore portoghese
 John Paul Rodrigues (1993) – calciatore statunitense naturalizzato guyanese
 Joice de Souza Rodrigues noto come Joice (1986) – cestista brasiliana
 Joílson Rodrigues Macedo detto Joílson (1979) – calciatore brasiliano
 Joriwinnyson Santos dos Anjos Rodrigues (1996) – calciatore brasiliano
 José Adriano Rodrigues Barata-Moura (1948) – filosofo, politico e cantante portoghese
 José Carlos Gonçalves Rodrigues detto Zeca (1988) – calciatore portoghese naturalizzato greco
 José Maria Rodrigues Alves detto Zé Maria (1949) – ex calciatore brasiliano
 José Roberto Rodrigues Mota (1979) – calciatore brasiliano
 José Rodrigues dos Santos (1964) – giornalista e scrittore portoghese
 Joseph Rodrigues (... – ...) – schermidore francese
 Kayke Rodrigues noto come Kayke (1988) – calciatore brasiliano
 Kévin Rodrigues (1994) – calciatore francese naturalizzato portoghese
 Lenny Rodrigues (1987) – calciatore indiano
 Leonardo Rodrigues (1978) – pallavolista brasiliano
 Leonardo Rodrigues dos Santos detto Léo Santos (1998) – calciatore brasiliano
 Leonardo Rodrigues Lima detto Léo Jabá (1998) – calciatore brasiliano
 Leonardo Rodriguez Pereira noto come Leonardo (1987) – calciatore brasiliano
 Lourency do Nascimento Rodrigues detto Lourency (1996) – calciatore brasiliano
 Lucas Rodrigues da Silva (1999) – calciatore brasiliano
 Lucas Rodrigues Moura da Silva noto come Lucas Moura (1994) – calciatore brasiliano
 Luis Carlos Parga Rodrigues Vinhas detto Luis Carlos Vinhas (1940-2001) – pianista e compositore brasiliano
 Luís Filipe Ângelo Rodrigues Fernandes noto come Luís Filipe (1979) – ex calciatore portoghese
 Lyndsey Rodrigues (1981) – conduttrice televisiva australiana
 Manuel Rodrigues (1905) – calciatore portoghese
 Márcio Rodrigues detto Magrão (1978) – ex calciatore brasiliano
 Manuel Bento Rodrigues da Silva (1800-1869) – cardinale e patriarca cattolico portoghese
 Márcio Rodrigues Araújo (1984) – calciatore brasiliano
 Marina Rodrigues (1985) – modella portoghese
 Mário André Rodrigues João detto Marito (1977) – ex calciatore angolano
 Mário Leite Rodrigues Filho (1908-1966) – giornalista e scrittore brasiliano
 Marlon Rodrigues Xavier (1997) – calciatore brasiliano
 Men Rodrigues de Briteiros (... – ...) – trovatore portoghese
 Messias Rodrigues da Silva Júnior noto come Messias (1994) – calciatore brasiliano
 Miguel Rodrigues (1996) – calciatore svizzero
 Miguel Fernando Pereira Rodrigues (1993) – calciatore portoghese
 Moacir Rodrigues dos Santos (1970) – ex calciatore brasiliano
 Nádson Rodrigues de Souza noto come Nádson (1982) – calciatore brasiliano
 Nelson Rodrigues (1912-1980) – drammaturgo, scrittore e giornalista brasiliano
 Nélson César Tavares Rodrigues da Veiga noto come Nélson Veiga (1978) – calciatore portoghese
 Nélson Ricardo Cerqueira Rodrigues Lenho noto come Nélson Lenho (1984) – ex calciatore brasiliano
 Nivaldo Rodrigues Ferreira noto come Nivaldo (1988) – calciatore brasiliano
 Olavo Rodrigues Barbosa detto Nena (1923-2010) – calciatore brasiliano
 Paulo Alexandre Rodrigues Fonseca noto come Paulo Fonseca (1973) – allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese
 Paulo André Rodrigues de Oliveira (1992) – calciatore portoghese
 Paulo Rodrigues (1986-2012) – calciatore brasiliano
 Pedro Rodrigues noto come Pepê (1997) – calciatore portoghese
 Pedro Rodrigues Filho (1954) – assassino seriale brasiliano
 Pedro Verona Rodrigues Pires (1934) – politico capoverdiano
 Phabullo Rodrigues da Silva in arte Pabllo Vittar (1994) – cantautore, ballerino, blogger, drag queen e attivista brasiliano
 Píndaro de Carvalho Rodrigues detto Pindaro (1892-1965) – calciatore e allenatore di calcio brasiliano
 Renato Vieira Rodrigues detto Renatinho (1992) – calciatore brasiliano
 Renê Rodrigues Martins (1992) – calciatore brasiliano
 René Rodrigues Simões (1952) – allenatore di calcio brasiliano
 Ricardo Rodrigues (1995) – calciatore portoghese
 Ricardo Luís Pozzi Rodrigues detto Ricardinho (1976) – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 Richard Alexandre Birkheun Rodrigues noto come Richard (1999) – calciatore brasiliano
 Roberto César Zardim Rodrigues noto come Roberto (1985) –  calciatore brasiliano
 Rodrigues Neto (1949) – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 Roger Rodrigues da Silva noto come Roger (1985) – calciatore brasiliano
 Romário Marques Rodrigues noto come Romario (1992) – calciatore brasiliano
 Romeu Mendes Rodrigues noto come Romeu (1974) – ex calciatore brasiliano
 Ronaldo Aparecido Rodrigues detto Naldo (1982) – calciatore brasiliano
 Ronaldo Rodrigues de Jesus detto Ronaldão (1965) – ex calciatore brasiliano
 Ronei Gleison Rodrigues dos Reis detto Roni (1991) – calciatore brasiliano
 Rovérsio Rodrigues de Barros noto come Rovérsio (1984) – calciatore brasiliano
 Rowilson Rodrigues (1987) – calciatore indiano
 Rúben Tiago Rodrigues Ribeiro (1987) – calciatore portoghese
 Rui de Gouveia Pinto Rodrigues noto come Rui Rodrigues (1943) – ex calciatore e allenatore di calcio portoghese
 Saulo Squarsone Rodrigues dos Santos (1985) – calciatore brasiliano
 Sebastião Rodrigues Soromenho (1560-1602) – esploratore e cartografo portoghese
 Simão Rodrigues (1510-1579) – gesuita portoghese
 Simão Rodrigues (1560-1629) – pittore portoghese
 Tiago Rodrigues (1992) – calciatore portoghese
 Tiago Rodrigues dos Reis noto come Tiago Reis (1999) – calciatore brasiliano
 Vitor Rodrigues Saba (1990) – ex calciatore brasiliano
 Wellington Pereira Rodrigues detto Gum (1986) – calciatore brasiliano
 Wilson Rodrigues Fonseca (1985) – calciatore brasiliano
 Wilson Rodrigues de Moura Júnior noto come Wilson (1984) – calciatore brasiliano
 Wladimir Rodrigues dos Santos detto Wladimir (1954) – ex calciatore brasiliano

Altro
 Formula di Rodrigues – algoritmo per ruotare un vettore nello spazio